Die Nationalliga A 2016/17 () war die 77. Spielzeit der höchsten Schweizer Spielklasse im Basketball der Frauen. Es nahmen 9 Mannschaften an der Meisterschaft teil.

Schweizer Meister wurde zum wiederholten Mal Hélios Basket, die sich damit ihren siebten Titel in Serie sicherten.

Modus 
In der ersten Phase spielen alle neun Teams in einer Vorrunde in 16 Spielen je eine Hin- und Rückspiel gegeneinander. Danach qualifizieren sich die besten fünf Teams für die Finalrunde, die anderen vier Mannschaften spielen eine Klassierungsrunde. Dort kommt es in beiden Fällen nur noch zu je einem Spiel unter Mitnahme der Punkte aus der Qualifikationsrunde. Danach werden die Playoffs gespielt, für die besten vier Teilnehmer der Finalrunde qualifizieren. Für die anderen Ligateilnehmer ist die Saison nun zu Ende, einen direkten Absteiger gibt es in dieser Saison nicht.

Die Playoffs werden im Best-of-Five-Modus entschieden.

Vorrunde

Finalrunde

Klassierungsrunde

Playoffs

Weblinks 
 Nationalliga A auf den Seiten von Swiss Basketball.

Basketballwettbewerb in der Schweiz
Basketballsaison 2016/17
Frauenbasketballwettbewerb